

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest 5, w tym 3 podstawowe
 Ryczywół – część miasta Bochnia
 Ryczywół – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Kozienice
 Ryczywół – przysiółek wsi Świślina w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów
 Ryczywół – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Kalinowo
 Ryczywół – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Ryczywół

Inne 
 Ryczywół – gmina wiejska w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim
 Ryczywół – towarowa stacja kolejowa w Ryczywole, w województwie wielkopolskim

Zobacz też 
 Gromada Ryczywół